Отборочный турнир чемпионата мира по футболу среди женщин 2011 года в зоне УЕФА прошёл с 15 августа 2009 года по 27 октября 2010 года. В отборочном раунде приняли участие 41 сборная. В финальный турнир вышли 4 сборные. Ещё одна сборная получила возможность выиграть путёвку в межконтинентальных стыковых матчах с представителем КОНКАКАФ.

По сравнению с предыдущими отборочными циклами произошло значительное изменение: теперь все сборные имели шансы на выход в финальную часть чемпионата мира. Ранее европейские женские сборные были разделены на два дивизиона и на чемпионат мира могли отобраться лишь представители высшей категории.

Групповой этап 

Жеребьёвка состоялась 17 марта 2009 года. Групповой этап прошёл с 15 августа 2009 по 25 августа 2010 года. Победители групп вышли в стадию плей-офф.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф

Посев 
Восемь победителей отборочных групп вышли в стадию плей-офф. Отдельной жеребьёвки не проводилось. Сборные были распределены по парам на основании результатов отборочного турнира и Евро-2009.

Прямой отбор 
Сборные проводили в парах по два матча. Четыре победителя отобрались в финальную часть. Проигравшие продолжили борьбу в утешительных матчах за право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Первые матчи состоялись 11-12 сентября, ответные — 15-16 сентября 2010 года.

|}

Первый утешительный раунд 
Матчи состоялись 2 и 6 октября.

|}

Второй утешительный раунд 
Матчи состоялись 23 и 27 октября. Победитель вышел в межконтинентальные стыковые матчи.

|}

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2011
2009 год в женском футболе
2010 год в женском футболе